Pieve Sant'Andrea est la dénomination de divers édifices religieux principalement en Italie.

  à Buggiano, dans la province de Pistoia.
  située dans la frazione de Cercina de la commune de Sesto Fiorentino, en province de Florence.
 Pieve Sant'Andrea à Iseo en province de Brescia.
  à Livourne.
  à Podenzana, en province de Massa et Carrare.
 Pieve Sant'Andrea à Pistoia.

Voir aussi